Seebächlein ist ein Gewässername:
 Seebächlein, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Gehaigbächleins (zum Göstrabach, zur Saale) bei Köditz, Landkreis Hof, Bayern 
 Seebächlein, frühere Bezeichnung des Seebach (Massenbach), rechter Zufluss des Massenbachs zur Lein (Neckar) an der Unteren Mühle nach Massenbach, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Seebach
 Seebächle